Big Five (orkesten), de vijf bekendste en meest gerenommeerde symfonieorkesten van de Verenigde Staten.
 Big Five (persoonlijkheidsdimensies), vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden.
 Big5, een tekencodering voor de schrifttekens gebruikt in Taiwan.

Zie ook
 De Grote Vijf